Zābol kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Zabol (provins),

Iran 

 Zābol (kommunhuvudort i Iran), Sistan och Baluchistan, 
 Shahrestān-e Zābol, kommun, Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar